Pastorelli ist der Familienname folgender Personen:

 Nicky Pastorelli (* 1983), niederländischer Rennfahrer
 Robert Pastorelli (1954–2004), US-amerikanischer Schauspieler